Линдерн () — немецкий топоним и фамилия:

Топонимы 
 Линдерн — коммуна в земле Нижняя Саксония, в районе Клоппенбург.
  — деревня в земле Северный Рейн-Вестфалия, в районе Хайнсберг.

Персоналии 
 Линдерн, Франц Бальтазар фон — немецко-французский врач и ботаник.